Scharnhorst-Klasse ist der Name folgender Schiffsklassen:

 Scharnhorst-Klasse (1906), eine Klasse von Großen Kreuzern der Kaiserlichen Marine 
 Scharnhorst-Klasse (1936), eine Schlachtschiffklasse der Kriegsmarine